Il singolare  del BMW Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Fernando González era il campione uscente, ma non ha potuto difendere il titolo a causa di un infortunio.

Il torneo si è concluso con la vittoria di Tomáš Berdych che ha sconfitto in finale Michail Južnyj 6–4, 4–6, 7–6(5).

Teste di serie

  Fernando González (Infortunato)
  Marin Čilić (quarti)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Tomáš Berdych (campione)

 Rainer Schüttler (primo turno)
 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 Paul-Henri Mathieu (quarti)
 Igor' Kunicyn (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

BMW Open 2009
ATP World Tour 2009